Antagonista (z řec. antagónistés, protivník, soupeř) má několik významů:
 zarytý odpůrce, protivník; protichůdce
 antagonista (umění) – protihráč, opak protagonisty
 oponent – život ohrožující rušivá veličina nebo nepřítel

 v chemii a biochemii
 antagonismus (chemie) – jedna ze vzájemně protichůdně působících složek anebo organismů
 antagonista (biochemie) – látka schopná se vázat na receptor, nespouští ale jeho biologickou odpověď
 opačně působící látka nebo látka bránící účinku jiné látky (např. protijed)

 v medicíně 
 antagonista (neuron) – druh neuronu
 antagonista (sval) – sval působící vůči danému svalu opačným směrem
 antagonista (zub) – protilehlý zub
 antagonista (lék) – opačně působící lék

Reference

Související články 
 Antagonismus

Externí odkazy